El término TNA puede significar:
Torneo Nacional de Ascenso, nombre anterior de La Liga Argentina, la segunda categoría dentro del básquetbol de Argentina
Total Nonstop Action Wrestling
The New Atlantis, publicación.
Ácido nucleico de treosa, TNA en inglés.
Aeropuerto Internacional de Jinan Yaoqiang, por su código IATA.
Tonga Nurses' Association, asociación sindical de Tonga.
Archivos Nacionales del Reino Unido, The National Archives en inglés.